А́ри А́хонен (; , Йювяскюля) — бывший финский хоккеист, вратарь. Воспитанник клуба ЮИП.

Карьера 
Ахонен начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в составе клуба СМ-Лиги ХИФК, выступая до этого за фарм-клуб родной команды ЮИП. В том же году на драфте НХЛ он был выбран в 1 раунде под общим 27 номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз». За два года, проведённых в ХИФКе, Ари провёл на площадке 68 матчей с коэффициентом надёжности 2.77. 31 марта 2001 года Ахонен принял решение отправиться в Северную Америку, где он подписал контракт с фарм-клубом «дьяволов» «Олбани Ривер Рэтс».

В составе клуба АХЛ Ари выступал на протяжении пяти сезонов, однако, так и не получив шанса проявить себя в Национальной хоккейной лиге, 15 мая 2006 года он вернулся на Родину, заключив соглашение с клубом «Эспоо Блюз». Тем не менее, проведя в его составе лишь 5 матчей, 24 ноября того же года Ахонен стал игроком другого финского клуба «Йокерит», с которым впервые в своей карьере поднялся на пьедестал почёта финских первенств, завоевав серебряные награды.

Несмотря на этот успех, 16 апреля 2007 года Ари подписал контракт с клубом Шведской элитной серии «Фрёлунда». В дебютном сезоне в Швеции Ахонен стал основным вратарём клуба, проведя на площадке 54 матча, однако следующий год стал не таким успешным, и 14 апреля 2009 года он решил вернуться в Финляндию, заключив соглашение с клубом КалПа. В своём новом клубе Ари на протяжении нескольких сезонов показывал очень хорошую игру — в 129 проведённых матчах он заработал коэффициент надёжности 2.13.

Благодаря своей успешной игре, на Ахонена вновь обратили внимание многие европейские клубы, и 14 ноября 2011 года он подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», а уже спустя два дня в матче против новосибирской «Сибири», который завершился победой «Магнитки» со счётом 6:4, дебютировал в КХЛ. 30 декабря в игре с нижнекамским «Нефтехимиком» Ари записал на свой счёт первый шатаут в лиге. В середине января 2012 года Ахонен установил рекорд сезона по продолжительности «сухой» серии, остановившись на отметке 170:50, таким образом ему не хватило всего лишь четырёх с половиной минут до рекорда КХЛ, установленного Ильёй Проскуряковым. 14 марта 2013 года руководство хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск), объявило о том, что не будет продлевать контракт с финским голкипером.В 2013 году подписал контрак с хоккейным клубом из Астаны "Барыс". В этом сезоне Ари помог команде впервые дойти до 2 раунда плей-офф Кубка Гагарина. 22 августа 2014 года подписал контракт с «Адмиралом» из Владивостока. Соглашение рассчитано на год. В начале октября «Адмирал» объявил о расторжении контракта. Ахонен сыграл за приморский клуб пять матчей, одержал одну победу, потерпел четыре поражения, пропустил 21 шайбу, отбил 109 бросков, коэффициент надежности — 4,97, процент отражённых бросков 83,8.

Международная 
В составе юниорской сборной Финляндии Ари Ахонен принимал участие в юниорском чемпионате мира 1999 года, на котором он вместе с командой завоевал золотые награды, став также лучшим вратарём турнира, и попав в символическую сборную. Также Ари выступал на молодёжных первенствах мира 2000 и 2001 годов, на последнем из которых он стал обладателем серебряных медалей, вновь попав в символическую сборную турнира. В составе основной сборной Ахонен был участником этапов «Еврохоккейтура» в сезоне 2006/07.

Достижения 
 Чемпион мира среди юниоров 1999.
 Лучший вратарь юниорского чемпионата мира 1999.
 Лучший процент отражённых бросков юниорского чемпионата мира 1999.
 Член символической сборной юниорского чемпионата мира 1999.
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2001.
 Член символической сборной молодёжного чемпионата мира 2001.
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии 2007.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 13 января 2012 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Хернинг Блю Фокс»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нью-Джерси Девилз»